Българска екзархия може да се отнася за:
 Българска екзархия (1870 – 1953), българската православна организация, предшествала съвременната Българска православна църква – Българска патриаршия (БПЦ)
 Българска екзархия, название на българската църковна общност (с център в Истанбул) от БПЦ, определено ѝ от Дирекцията на вероизповеданията на Турция

Източници